Propalaeothentes — род вымерших сумчатых млекопитающих из семейства Palaeothentidae отряда ценолестов (Paucituberculata).

К нему относят два вида, известных по остаткам, найденным в нижнемиоценовых (сантакрус) породах провинции Санта-Крус (Аргентина).

История изучения 
Первоначально (в 1887 году) остатки сумчатых были отнесены аргентинским палеонтологом Флорентино Амегино  к виду Palaeothentes intermedius, а в 1891 году тот же учёный классифицировал их как новый вид рода Epanorthus (E. lepidus). 

В 1993 году американскими палеонтологами Томасом Боуном () и Джоном Флиглом () на основании новых данных вид был выделен в отдельный род Propalaeothentes, в которому также был отнесён другой, недавно описанный ими вид P. hatcheri, названного в честь американского палеонтолога XIX века Джона Хатчера ().

Классификация 
К роду относят два вымерших вида:
  [syn. ]

Примечания 

Палеотентовые
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки